Владислав I (, ), также встречается форма Ладислав (), Ласло () и Уласло () — имя нескольких европейских правителей:
 Владислав I (ок. 1070—1125) — князь Чехии в 1109—1117 и в 1120—1125 годах из династии Пржемысловичей.
 Владислав I (ок. 1110—1174) — король Чехии (ранее князь Чехии под именем Владислав II).
 Владислав I Герман (1043—1102) — польский князь с 1079 года из династии Пястов.
 Владислав I Локетек (1260/1261—1333) — король Польши с 1320 года из династии Пястов.
 Владислав I Дураццо (1376/1377—1414) — король Неаполя с 1386 года из Анжуйской династии.
 Владислав I Йиндржих (ум. 1222) — маркграф Моравии (также князь Чехии 1197 года под именем Владислав III).
 Владислав I или Ласло I Святой (1046—1095) — король Венгрии с 1077 из династии Арпадов.
 Уласло I Ягеллон или Владислав I (1424—1444) — король Венгрии с 1440 (также король Польши под именем Владислав III).
 Владислав I Опольский (oк. 1225—1281/1282) — князь Опольский и Ратиборский с 1246 года из династии Пястов.
 Владислав I Освенцимский (ок. 1375/1280 — ок. 1321/1324) — князь Освенцимский с 1314/1315 года из династии Пястов.
 Владислав I (Влайку) (1364—1377) — господарь Валахии с 1364 года.
 Стефан Владислав I (ум. ок. 1269) — король Сербии в 1234—1243 годах из династии Неманичей.

См. также 
 Ласло I Святой
 Владислав